Pullip (z koreańskiego 풀잎 - źdźbło trawy, liść) – lalki kolekcjonerskie stworzone przez Cheonsang Cheonha z Korei Południowej w 2003 roku. Lalki Pullip charakteryzują się nieproporcjonalnie dużą w stosunku do tułowia głową (głowa Pullip jest w skali 1:3, a jej ciało w skali 1:6). Ich ciała są artykułowane, co pozwala na ustawienie lalki w niemal dowolnej pozie. Oczy lalek (chipy) są ruchome, dzięki czemu może ona patrzeć nie tylko na wprost, ale i na boki lub mieć je zamknięte.

Istnieje także linia miniatur Little Pullip, z ciałami w skali 1:12 i głowami w skali 1:6.

Lalki Pullip zostały po raz pierwszy wprowadzone na rynek przez Jun Planning of Japan.

Design 
Lalki pullip mają w głowie unikalny mechanizm oczny, który pozwala na przesuwanie gałek ocznych w obie strony i dodatkowo daje możliwość zamykania oczu, a w starszych modelach tylko mrugania (starsze lalki miały tylko przyciski, ale bez przytrzymujących ich w nowszych modelach wypukłości). Ciało lalki Pullip ma 22 cm, jej głowa ma długość 8 cm. Lalka Taeyang ma 35 cm łącznej długości, Byul i Dal- 26 cm długości, Isul- 30 cm, Yeolume- 24 cm.

Typy ciał 
Pierwszy model ciała Pullip charakteryzował się pokaźnym biustem i widocznymi śrubami. Pierwsze trzy modele tych lalek (Wind/Debut, Street i Moon) miały problem z łamiącymi się szyjami, ponieważ nie wytrzymywały one ciężaru wielkiej głowy, jednak ten problem został szybko zauważony i zlikwidowany w kolejnych edycjach. Wszystkie lalki Pullip na pierwszym typie ciałek miały włosy wszczepione w skalp.

W roku 2004 została wydana Pullip Venus z nowym, drugim ciałem. Typ drugi miał miękki biust z gumy, szerokie ramiona i rozrywalne stawy. To ciało miało bardziej realistyczne proporcje od poprzedniego, i było to najlepiej artykułowane firmowe ciało lalki Pullip ze wszystkich wydanych. Dość dużą wadą było reagowanie chemiczne miękkiego brzucha z plastikowymi nogami i rękami, oraz też głową w złączeniu z szyją. Dodatkowo ramiona często wypadały z miękkiego torsu. Tylko trzy pierwsze wydania lalek na drugim typie ciał miały wszczepione włosy w skalp (Venus, Savon i Nomado). Wszystkie następne modele, poczynając od Pullip Arietta z marca 2004 roku, miały wigi przyklejone do głowy, które można było odkleić.

Wraz z wejściem na rynek Pullip Lan Ake i Lan Ai wydano po raz pierwszy typ trzeci pullipowego ciała. W przeciwieństwie do poprzedniego typu miał dużo mniejszą możliwość ruchów. Powszechna była w nim także łatwa łamliwość nadgarstków, a kolana często trzaskały podczas wyginania. Większość kolekcjonerów była rozczarowana porównując typ trzeci do drugiego typu ciała.

Pullip Neo Noir z roku 2009 jako pierwsza zaprezentowała czwarty typ ciała, wydawany po dziś dzień. Jest ono lepiej artykułowane od typu trzeciego, używa technologii kołka wkładanego w dziurę, aby zapobiec pękaniu rąk i nóg, co było powszechne w typie 3. Minusem są tu dość sztywne, skrzypiące stawy, a w starszych wydaniach typu czwartego kołki bardzo łatwo wysuwały się z dołków, co powodowało częste wypadanie kończyn. W niektórych przypadkach dłonie w tym typie ciała potrafiły żółknąć.

Wydania 
Nowe edycje lalek Pullip są (zazwyczaj) wydawane w miesięcznych odstępach. Dodatkowe limitowane edycje tych lalek są wydawane okazjonalnie. Każdy model lalki ma swoje imię, unikalny styl i makijaż (nazywany face-upem), włosy (wig), stojak na lalkę i pudełko. 

Pomiędzy rokiem 2003 a 2014 wydano ponad 220 modeli.

Raz na jakiś czas wydaje się edycję limitowaną Pullip, w 300 do 2000 egzemplarzy (liczba egzemplarzy jest znana tylko przez producenta, chociaż często podaje on tę informację do użytku publicznego, lecz nie wiadomo ile naprawdę wyprodukowano sztuk danej lalki). W roku 2006 wraz z wydaniem limitowanej edycji Pullip Fall Purezza, Jun Planning zapowiedziało, że nie zamierzają więcej wydawać edycji limitowanych, ponieważ ich sprzedaż ograniczała zarobki z regularnych comiesięcznych edycji Pullip. Jednak do 2007 roku firma zdążyła zmienić zdanie, ponieważ wydana została kolejna limitowana edycja Pullip Haute LA i Haute NY. Od tamtego czasu do limitowanej lalki dodawano certyfikat autentyczności.

Przed rokiem 2006 firma Jun Planning wydała kilka modeli wzorowanych na konkretnych postaciach, ale nie były one oficjalnie licencjonowane. Pullip Fantastic Alice była pierwowzorem Alicji z Krainy Czarów od Disneya, a Pullip Rida jest widocznie podobna do Nany.

2008 roku z okazji piątej rocznicy powstania Pullip wydana została limitowana seria "Another Alice": Pullip Another Alice, Pullip Another Queen, Taeyang Another King, Dal Another Rabbit i Dal Another Clock Rabbit. Wyprodukowano tylko 500 egzemplarzy każdej z tych lalek.

Współpraca i wersje licencjonowane 
W 2006 roku Jun Planning zaczęło wydawać lalki licencjonowane wzorowane na postaciach z anime/mangi Rozen Maiden. Z wyjątkiem Pullip Kirakishou lalki Rozen Maiden nie były limitowane.

Kilka innych lalek Pullip zostało wydanych dzięki współpracy handlowej, i przedstawiały znane postacie fikcyjne, takie jak Hello Kitty, My Melody i Cinnamoroll od Sanrio; Rei Ayanami i Asuka Langley Soryu z mangi/anime Neon Genesis Evangelion; Grell, Sebastian i Ciel z anime/mangi Black Butler; Angelique Limoges, Rayne i Erenfried z ; Peter Pan, Tinkerbell, Captain Hook i Tiger Lily z bajki "Piotruś Pan i piraci" i Pinocchio i Dumbo z Disneyowskiej animacji o Pinokiu. Trzy lale Pullip: Holly, Princess Ann Roman Holiday i Sabrina były plastikowymi pierwowzorami aktorki Audrey Hepburn. Kilka lalek Pullip z lat 2011-2014 były stylizowane na charaktery Vocaloid.

Rodzina Pullip

Namu 
Namu był chłopakiem Pullip, i tak jak ona miał głowę w skali 1:3, a artykułowane ciało w skali 1:6. Oczy Namu miały ten sam mechanizm oczny co Pullip, i tak samo mógł mrugać i ruszać oczami na bok. Wydano siedem wersji Namu od 2004 do 2005 roku, pierwszy model- Vispo, miał włosy wszczepione w skalp tak jak stare modele Pullipów, a dopiero następne wersje miały przyklejany wig. Jun Planning wycofało Namu z produkcji w 2005 roku, pod pretekstem, że "Pullip i Namu zerwali". Już w 2006 roku zastąpił go Taeyang.

Taeyang (태양- słońce) 
W 2006 roku Taeyang wszedł na rynek jako nowy chłopak Pullip, zastąpił Namu. Pierwszy model Taeyanga pod nazwą MJ miał być partnerem dla Pullip Ridy. Ciało Taeyanga było identyczne jak jego poprzednika, Namu, ale ich rysy są zupełnie inne. Taeyang tak samo jak Pullip może ruszać oczami na boki i zamykać je. Tak jak Pullip można mu zmieniać oczy, wig, makijaż i ciało.

Dal (달- księżyc) 
Pierwsze trzy Dale- Drta, Fiori i Monomono- zostały wydane równocześnie w październiku 2006 roku. Dal jest opisywany jako 13- letnia siostra Taeyanga, która ciągle rywalizuje z Pullip. Dal w porównaniu wielkościowym do Pullip wygląda jak "młodsza siostra"- stojąc obok Pullip sięga jej do ramion. Artykulacja ciała Dala jest podobna do tej z ciała Pullipa. Mechanizm w środku głowy pozwala ruszać oczami na boki, ale nie może ich zamykać. 

Jun Planning na początku 2008 roku zapowiedziało, że kolejne modele Dali pojawiać się będą co miesiąc, a paradoksalnie wtedy przerwy między wydawaniem kolejnych lalek skakały do paru miesięcy.

Byul (별- gwiazda) 
Pierwsza Byul została przedstawiona w grudniu 2008 roku jako 13- letnia przyjaciółka Dala, która w sekrecie zakochała się w Isulu. Ma identyczne ciało jak Dal, ale zupełnie inną twarz. Podobnie jak Dal nie może zamykać oczu, ale tylko ruszać nimi na boki. Nowe modele Byuli są wydawane średnio co trzy miesiące.

Isul (이슬- rosa) 
Pierwszy raz wydany w lutym 2011 roku jako 15- letni brat Pullip został podłączony do steampunkowej serii jako Apollo. Tak samo jak Pullip jego oczy mogą zamykać się i ruszać się na boki dzięki przyciskom z tyłu głowy. Przedstawiony jako uczeń z San Franciskco lubujący piłkę nożną, z charakteru jest cichy i pomocny. Zazwyczaj jest wydawany co miesiąc lub dwa.

Yeolume (여루메- owoc) 
Pierwsza Yeolume pod pseudonimem Podo została wydana w styczniu 2013 roku jako przyszła córka pullipa, dziesięcioletnia uczennica. Yeolume jest prawie tej samej wielkości co Dal. Można ruszać jej oczami z boku na bok, ale nie mogą się zamykać. W przeciwieństwie do innych lalek od Jun Planning nie ma ona artykułowanego ciała, ale nogi i ręce zginalne dzięki umieszczonym wewnątrz drucikom, porównywalne do ciała Blythe.

Customizing (modyfikowanie) 
Tak jak droższe, żywiczne lalki  Pullip można customizować, czyli dostosowywać je do swojej wizji poprzez zmianę oczu (chipów), peruki (wiga) lub też makijażu (face-upu). Aby lepiej pozowały do zdjęć, często wymienia im się także fabryczne ciała na obitsu produkowane przez firmę o tej samej nazwie. 

Lalki
Fotografia